

Geografia
Amberg – città della Germania nel land della Baviera, distretto dell'Alto Palatinato
Amberg – città della Germania nel land della Baviera, circondario della Bassa Algovia
Amberg – città degli Stati Uniti d'America, nello stato del Wisconsin
Circondario di Amberg-Sulzbach – circondario del land tedesco della Baviera

Persone
Leo Amberg (1912-1999) – ciclista su strada svizzero
Thomas Amberg (1990) – pallavolista e allenatore di pallavolo statunitense